Les Sept Serpents est un livre-jeu écrit par Steve Jackson en 1984, et édité par Gallimard Jeunesse dans la collection Un livre dont Vous êtes le héros, dans la série Sorcellerie ! dont c'est le troisième tome.

Liens externes

Notes et références 

Titre de livre-jeu